Žebříček IIHF 2016 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2016.

Žebříček

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2016

Lední hokej v roce 2016